Лагу (Амареш) — фрегезия в Португалии.
 Лагу (язык) — вымерший или вымирающий язык, на котором говорили на Соломоновых Островах.
 Лагу, Рима (1958—2017) — индийская актриса театра и кино.
 Лагу, Шрирам (1927—2019) — индийский актёр театра и кино.
  — деревня в Греции.